Соревнования проходили в лыжном центре Лиллехаммера.

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Женщины

15 км свободным стилем, раздельный старт 
13 февраля. Первые шесть мест заняли российские и итальянские лыжницы. Мануэла Ди Чента впервые стала олимпийской чемпионкой

5 км классическим стилем, раздельный старт 
15 февраля

10 км свободным стилем, гонка преследования 
17 февраля. Гонка преследования заключалась в старте спортсменов в порядке их расположения в протоколе гонки на 5 км классикой. Спортсмены стартовали через интервалы времени от лидера пятикилометровой гонки, равные их отставанию от него на той дистанции.

Эстафета 4×5 км 
22 февраля. Первые два этапа спортсмены преодолевали классикой, а 2 заключительных — свободным стилем.

30 км классическим стилем, раздельный старт 
24 февраля

Мужчины

30 км свободным стилем, раздельный старт 
14 февраля

10 км классическим стилем, раздельный старт 
17 февраля

15 км свободным стилем, гонка преследования 
19 февраля. Гонка преследования заключалась в старте спортсменов в порядке их расположения в протоколе гонки на 10 км классикой. Спортсмены стартовали через интервалы времени от лидера десятикилометровой гонки, равные их отставанию от него на той дистанции.

Эстафета 4×10 км 
22 февраля. Первые два этапа лыжники бежали классическим стилем, а заключительные два — свободным. На самом финише Сильвио Фаунер смог вырвать победу у Бьорна Дэли.

50 км классическим стилем, раздельный старт 
27 февраля. Владимир Смирнов выиграл своё единственное в карьере олимпийское золото

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Sports-reference.com 
 Статистика на сайте FIS

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1994
Международные соревнования по лыжному спорту в Норвегии